Kõrkküla kan syfta på:

Estland 
Kõrkküla, Ida-Virumaa - en by i Aseri kommun i landskapet Ida-Virumaa
Kõrkküla, Jõgevamaa - en by i Pajusi kommun i landskapet Jõgevamaa
Kõrkküla, Tartumaa - en by i Kambja kommun i landskapet Tartumaa
Kõrkküla, Ösel - en by i Kärla kommun i landskapet Ösel